Bobaia se poate referi la:

 Bobaia, Gorj
 Bobaia, Hunedoara
 Râul Bobaia, un afluent al râului Luncani